Le terme poutine acadienne désigne deux recettes très différentes :
 la poutine râpée servie en entrée ou en plat principal ;
 la poutine à trou servie en dessert.